Le detentrici del titolo erano Sara Errani e Roberta Vinci, ma sono state eliminate in semifinale da Katarina Srebotnik e Květa Peschke.

Hsieh Su-wei e Peng Shuai hanno battuto in finale Květa Peschke e Katarina Srebotnik 6–4, 6–0.

Teste di serie 
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Sara Errani /  Roberta Vinci (semifinale)
 Hsieh Su-wei /  Peng Shuai (campionesse)
 Katarina Srebotnik /  Květa Peschke (finale)
 Cara Black /  Sania Mirza (quarti di finale)

 Andrea Hlaváčková /  Lucie Šafářová (primo turno)
 Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (secondo turno)
 Nadia Petrova /  Anastasija Pavljučenkova (semifinale)
 Kristina Mladenovic /  Flavia Pennetta (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte Alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Qatar Total Open 2014
WTA Tour 2014